Ludwig Hirzel kan syfta på:

* Ludwig Hirzel (1801–1841), schweizisk teolog och hebraist 
 Ludwig Hirzel (1838–1897), schweizisk litteraturhistoriker